Холингштет може бити:

 Холингштет (Трене), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Шлезвиг-Фленсбург.
 Холингштет (Делве), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Дитмаршен.